Az 569-es jelzésű regionális autóbusz Albertirsa, vasútállomás és Mikebuda, községháza között közlekedik. A járatot a Volánbusz üzemelteti.

Története 

A korábbi 2493-as járat 2016. december 11-étől 569-es jelzéssel közlekedik.

Megállóhelyei 

|-
! Perc (↓)
! Megállóhely
! Perc (↑)
! Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Albertirsa, vasútállomásvégállomás||18
|align=left|
|-
|2|| Albertirsa, Égerfa utca||16
|align=left|
|-
|3|| Albertirsa, Temesvári utca||15
|align=left|
|-
|4|| Albertirsa, Mikebudai út||14
|align=left|
|-
|6|| Albertirsa, Iskola utca||12
|
|-
|8|| Hanák tanya||10
|
|-
|10|| Homokrészdűlő||8
|
|-
|11|| Mala tanya||7
|
|-
|13|| Bernula tanya||5
|
|-
|15|| 9-es km-kő||3
|
|-
|17|| Mikebuda, bejárati út||1
|
|-
|18|| Mikebuda, községházavégállomás||0
|
|}

Jegyzetek

Források

Volánbusz
Albertirsa autóbuszvonalai
Budapest környéki autóbuszvonalak